FCIP steht für:
 Fibre Channel over IP, eine Netzwerktechnologie 
 Flight Cargo Implementation Plan

FCIP